DAB steht für:

Medizin, Naturwissenschaft

 Deutsches Architektenblatt, Fachzeitschrift der Bundesarchitektenkammer
 Deutsches Arzneibuch oder Deutsches Arzneimittelbuch, siehe Arzneibuch #Deutsches Arzneibuch
 Diaminobenzidin, eine organische chemische Verbindung, siehe 3,3′-Diaminobenzidin
 Ductus arteriosus Botalli, im vorgeburtlichen Kreislaufsystem die Verbindung zwischen Aorta und Arteria pulmonalis

Technik
 Dansk Automobil Byggeri, ehemaliger dänischer Autobushersteller
 Daytona Beach International Airport (IATA-Code)
 Digital Audio Broadcasting, ein digitaler Hörfunk-Übertragungsstandard
 Distributeur Automatique de Billets, siehe Geldautomat
 Dümmster anzunehmender Benutzer, ein Ausdruck aus der Informationstechnik; siehe Dümmster anzunehmender User

Bünde, Verbände und Organisationen
 Deutscher Aikido-Bund
 Deutscher Akademikerinnenbund
 Deutscher Apitherapie Bund
 Deutscher Athletenbund, ein 1949 gegründeter deutscher Sportverband
 Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong, eine Partei in Hongkong
 Diözesanarchiv Berlin, Aktenarchivierungseinrichtung des Erzbistums Berlin

Industrie, Banken und Finanzwesen
 Da Afghanistan Bank, die Zentralbank von Afghanistan
 DAB BNP Paribas, deutsche Marke der französischen Großbank BNP Paribas
 Deutsch-Asiatische Bank, ehemalige Handelsbank (1988 in der Deutschen Bank aufgegangen)
 Dortmunder Actien-Brauerei

Militär
 Détachement d’armée de Belgique, französische Militärabteilung im Belgien des Ersten Weltkriegs 
 Dienst an Bord, Bestimmungen für den Dienst an Bord (Marinedienstvorschriften), siehe Dienstvorschriften der Bundeswehr

Dab steht für:
 Dab (Tanzfigur), eine Tanzfigur

Siehe auch:
 DÄB
 Dąb
 DAP
 DABB

Abkürzung